Jingshanosaurus xinwaensis — вид ящеротазових динозаврів, що існував у ранній юрі (184 млн років тому) у східній Азії.

Скам'янілості 

Його скам'янілості були знайдені поблизу міста Цзіншань в окрузі Луфен провінції Юньнань на півдні Китаю. Вперше описаний у 1995 році. Його викопні останки виставлялися в музеях за кілька років до офіційного присвоєння назви. Були знайдені повний скелет і череп Jingshanosaurus xinwaensis, який вважається останнім прозауроподом, що жив на Землі.

Опис 
Загальна довжина динозавра оцінюється в 10 метрів.

Філогенія 
Філогенічна кладограма, що показує родинні зв'язки виду, за Chapelle and Choiniere (2018)

Оригінальна публікація 
  Y. Zhang, and Z. Yang. (1995). A new complete osteology of Prosauropoda in Lufeng Basin, Yunnan, China. Yunnan Publishing House of Science and Technology, Kunming, China 1-100. [Chinese]

Примітки 

Завроподоморфи
Динозаври Азії
Динозаври юрського періоду
Вимерлі тварини, описані 1995